Оливера () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Оливера, Альфредо (1908—?) — уругвайский шахматист.
 Оливера, Вальтер (род. 1953) — уругвайский футболист и тренер.
 Оливера, Луис (род. 1998) — аргентинский футболист.
 Оливера, Максимильяно (род. 1992) — уругвайский футболист, защитник.
 Оливера, Матиас (род. 1997) — уругвайский футболист.
 Оливера, Николас (род. 1978) — уругвайский футболист, атакующий полузащитник.
 Оливера, Рубен (род. 1983) — уругвайский футболист, атакующий полузащитник.
 Оливера, Сантьяго (род. 1959) — католический прелат, третий епископ Крус-дель-Эхе с 24 июня 2008 года.
 Оливера, Хуан Мануэль (род. 1981) — уругвайский футболист, нападающий «Данубио».
 Оливера, Эктор (род. 1931) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Оливера, Эмануэль (род. 1990) — аргентинский футболист, защитник.
 Оливера, Эрика (род. 1976) — чилийская легкоатлетка, которая специализируется в марафоне.